Математические заметки — рецензируемый математический журнал Российской Академии наук. Публикует статьи во всех областях математики.
Основан в 1967 году.
Нынешний главный редактор — Виктор Павлович Маслов.

Английский перевод публикуется одновременно с русской версией.
С 1967 года под названием «Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR», а с 1991 года под названием «Mathematical Notes».

Показатели 
 В 2011 импакт-фактор составлял 0.295.

Примечания

Ссылки 
 Математические заметки

Научные журналы на английском языке
Математические журналы
Печатные издания, возникшие в 1967 году
Научные журналы на русском языке
Журналы РАН
Журналы издательства Springer
Научные журналы СССР